

Селище міського типу:
 Новогригорівка — Донецька область,  Дружківська міська рада
Села:
 Новогригорівка — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Новогригорівка — Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Новогригорівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Новогригорівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Новогригорівка — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Новогригорівка — Дніпропетровська область, Межівський район
 Новогригорівка — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Новогригорівка — Донецька область, Горлівський район
 Новогригорівка — Донецька область, Волноваський район, Волноваська міська громада
 Новогригорівка — Донецька область, Волноваський район, Мирненська селищна громада
 Новогригорівка — Донецька область, Маріупольський район
 Новогригорівка — Запорізька область, Запорізький район
 Новогригорівка — Запорізька область, Пологівський район
Новогригорівка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Новогригорівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Новогригорівка — Луганська область, Алчевський район
 Новогригорівка — Миколаївська область, Баштанський район, Березнегуватська селищна громада
 Новогригорівка — Миколаївська область, Баштанський район, Казанківська селищна громада
 Новогригорівка — Миколаївська область, Баштанський район, Софіївська сільська громада
 Новогригорівка — Миколаївська область, Вознесенський район, Веселинівська селищна громада
 Новогригорівка — Миколаївська область, Вознесенський район, Вознесенська міська громада
 Новогригорівка — Миколаївська область, Вознесенський район, Врадіївська селищна громада
 Новогригорівка — Миколаївська область, Миколаївський район, Степівська сільська громада
 Новогригорівка — Миколаївська область, Миколаївський район, Шевченківська сільська громада
 Новогригорівка — Миколаївська область, Первомайський район, Благодатненська сільська громада
 Новогригорівка — Одеська область, Березівський район, Андрієво-Іванівська сільська громада
 Новогригорівка — Одеська область, Березівський район, Березівська міська громада
 Новогригорівка — Херсонська область, Бериславський район
 Новогригорівка — Херсонська область, Генічеський район

 Новогригорівка — колишнє село Солонянського району Дніпропетровської області (знято з обліку рішенням Дніпропетровської обласної ради від 21 січня 1987 року)
 Новогригорівка — колишнє село Подільського району Одеської області (перейменоване на Новогеоргіївку)

Див. також 
 Новогригорівка Перша
 Новогригорівка Друга